Кубок СРСР з футболу 1964 — 23-тій розіграш кубкового футбольного турніру в СРСР. Володарем Кубка вдруге став клуб «Динамо» (Київ).

Зональний етап

Зона 1 (РРФСР)

Зона 2 (РРФСР)

Зона 3 (РРФСР)

Зона 4 (РРФСР)

Зона 5 (РРФСР)

Зона 6 (РРФСР)

Зона 1 (УРСР)

Зона 2 (УРСР)

Зона 3 (УРСР)

Фінальний етап

1/64 фіналу

1/32 фіналу

1/16 фіналу

1/8 фіналу

1/4 фіналу

Півфінали

Фінал

Примітки

Посилання 
 Результати на WildStat.ru  
 Протоколи матчів на fc-dynamo.ru  
 Архів 
 RSSSF  

Кубок СРСР з футболу
СРСР
1964 в СРСР